

Personnalités 
 Valentina, nom de scène de la chanteuse française Valentina Tronel connue pour être membre des Kids United Nouvelle Génération et pour avoir remporté le Concours Eurovision de la chanson junior 2020.
 Valentina Nicholaevna Sanina Schlee, dite Valentina (1899-1989), styliste et costumière américaine d'origine ukrainienne.
 James Andrew Leyva, plus connu sous le nom de Valentina, personnalité télévisée et drag queen américaine.
 Valentina Nappi (née en 1990), actrice pornographique italienne.
 Valentina Etchegoyen (née en 1998), chanteuse argentine.
 Valentina, héroïne d'une série de bande dessinée érotique et pornographique de l'Italien Guido Crepax.

Œuvres 

 , roman de l'écrivain catalan .
 Valentina,  film soviétique réalisé par Gleb Panfilov, sorti en 1981
Valentin et Valentina, film soviétique réalisé par Gueorgui Natanson, sorti en 1985.
 Valentina, série télévisée mexicaine diffusée en 1993-1994.

Autres 

 Valentina, logiciel libre de patron de couture. Un fork existe sous le nom Seamly2D